Příjmení Mauréry nosí více osobností:

 Darina Mauréry (* 1939) – slovenská operetní zpěvačka
 Pavol Mauréry (1935–2017) – slovenský operní zpěvák
 Zuzana Mauréry (* 1968) – slovenská herečka a zpěvačka

Rozcestníky - příjmení
Slovenská příjmení